

Codici 
 SHM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nanki Shirahama (Giappone)
 shm – codice ISO 639-3 della lingua shahrudi

Musica 
 SHM – Swedish House Mafia gruppo svedese di musica house

Religione 
 S.H.M. – società di P.R. da Fontanelle noti per il lavoro e fama a livello nazionale